Le Championnat du monde de motocross 2023, 67ème saison organisée par la Fédération Internationale de Motocyclisme, se dispute sur dix-neuf Grands Prix du 12 mars au 1er octobre 2023 en Europe, Asie et Amérique du Sud.

Dans la catégorie MXGP, Tim Gajser commencera la saison en tant que champion en titre après avoir décroché son cinquième titre mondial en 2022. En MX2, Tom Vialle, ne défendra pas son titre puisqu’il est parti aux États-Unis pour participer aux championnats AMA Supercross et AMA Motocross.

Grands Prix et vainqueurs de la saison 
Un premier calendrier provisoire pour la saison 2023 a été annoncé le 11 octobre 2022. Le 13 janvier 2023, les Grands Prix de Sardaigne et de Suisse ont été ajoutés et le lieu du Grand Prix de Finlande a été annoncé. Le 1er février 2023, un calendrier actualisé a été publié, avec le GP de Grande-Bretagne et le Motocross des nations. Le calendrier a donc été réduit à 19 Grands Prix disputés en Europe, Asie et Amérique du Sud.

Grands Prix MXGP

Grands Prix MX2

MXGP

Liste des participants

Classement des pilotes 
Les points sont accordés aux dix premiers pilotes de la course de qualification suivant le barème suivant:

Les points sont accordés aux vingt premiers pilotes terminant les courses principales suivant le barème suivant:

MX2

Liste des participants

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Motocross des nations

Liens externes 
 

Championnat du monde de motocross
Motocross
Motocross